Le terme allemand weiler ou weyler, qui signifie hameau, est à l'origine de nombreux toponymes français en Lorraine et en Alsace. Citons parmi ceux-ci Viller en Moselle, Willer dans le Haut-Rhin, et tous les toponymes composés avec les suffixes "-viller" ou "-willer" (Abreschviller, Guebwiller, etc.).

Weiler peut désigner :

 Weiler, une commune autrichienne.
 Weiler (Rottenburg), un quartier de la ville de Rottenburg am Neckar (Bade-Wurtemberg).
 Weiler (Mayen-Coblence), une ville allemande de Rhénanie-Palatinat.
 Weiler (Cochem-Zell), une commune allemande de Rhénanie-Palatinat.
 Weiler bei Bingen, une commune allemande de Rhénanie-Palatinat.
 Weiler bei Monzingen, une commune allemande de Rhénanie-Palatinat.
 Weiler, une section de la commune luxembourgeoise de Putscheid.
 Weiler, une section de la commune luxembourgeoise de Wincrange.
 Weiler, ancienne commune de la Moselle et ancienne commune allemande de la Sarre, rattachée à Merzig.

Barbara Weiler (née en 1946), femme politique allemande
Julien Weiler (1844-1909), ingénieur, économiste et sociologue belge
René Weiler (né en 1973), footballeur international suisse
Walter Weiler (1903-1945), joueur de football international suisse

Homonymie de toponyme
Patronyme lorrain